Pierpont est un nom de famille notamment porté par :
 Ivan de Pierpont (1879-1937), prêtre jésuite belge, missionnaire au Congo
 Jacques de Pierpont (1950-), animateur de radio belge ;
  (1659-1714), ministre américain et fondateur de l'université Yale
 (1822 - 1893),  musicien américain, auteur notamment de Jingle Bells
 James Pierpont (1866-1938), mathématicien américain ;
 John Pierpont (1785-1866), poète américain ;
 John Pierpont Morgan (1837-1913), financier et banquier américain ;
 Philippe de Pierpont (1955-), réalisateur et scénariste de bande dessinée belge.

Toponyme 

 Pierpont (Dakota du Sud)
 Pierpont, un village du comté de Boone, dans le Missouri.

Voir aussi 
 Nombre premier de Pierpont